

Базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, Львів

Базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії і монастир францисканців, Пінськ

Базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, Гданськ
 Прима́сова базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марі́ї, Гнезно
 Базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, або Маріацький костел, Краків
 Базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, Плоцьк
 Базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії та святого Андрія, Фромборк

Базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії і святого Адальберта, Естергом

Див. також 
 Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії